Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 87e régiment d'artillerie
 87e régiment d'infanterie
 87e régiment d'infanterie territoriale
 87e régiment de marche

 
 
 
 
 
 
 
 

Homonymie d'unités militaires